El Talgo AVRIL (acrònim de alta velocidad rueda independiente ligero) és un tren d'alta velocitat que està desenvolupant Patentes Talgo i és vist com la base per a la creació de trens d'alta velocitat de baix cost, ja que té com a novetat la incorporació de cinc butaques per fila.

Altres característiques de la família Talgo AVRIL són la tracció parcialment distribuïda entre el total d'eixos. Increment de l'aprofitament interior gràcies a la distribució de places i una major amplada del gàblib. Millora de l'eficiència energètica.

Renfe Operadora havia de comprar trens AVRIL per a la línia d'alta velocitat Madrid - Saragossa - Barcelona - Frontera Francesa per als serveis AVE Madrid-Barcelona-París, però finalment va anul·lar la compra.

Referències 

Trens